Ransom House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ransom House (Kentucky), ID-Nr. 88003284
 Ransom House (Texas), ID-Nr. 86002456